Juan Antonio García puede referirse a:

Juan Antonio García de Bouzas, pintor barroco español;
Juan Antonio García Díez, político de la transición española;
Juan Antonio García de Samaniego, jurista español del siglo XVIII;
Juan Antonio García Villa, político mexicano, diputado federal y senador.